Coppa Intercontinentale 1966 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1966 – edizione del torneo di pallacanestro